Ici 77 !… est le 77 tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

L'album, tiré à 20 000 exemplaires comme tous les précédents parus dans les quinze dernières années de la série, est aujourd'hui épuisé en édition séparée mais il est inclus dans le dernier volume de l’« Intégrale Ric Hochet ».

Personnages

Personnages principaux 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Lamberto
 « 77 » (le tueur)

Personnages secondaires

Synopsis 
Un tueur calculateur et mégalomane tue ses victimes en fonction des titres des albums de la série Ric Hochet. Le détective tente donc de découvrir l'assassin en se plongeant dans les albums de bande dessinée qui narrent ses propres exploits.

Résumé détaillé

Observations 
 Le titre fait explicitement référence au numéro de parution de l’album. Il peut aussi faire référence à la devise de la société qui édite l'album (des bandes dessinées que l'on peut lire de 7 à 77 ans).

C’est le dernier album de Ric Hochet dessiné par Tibet, mort le .

Notes et références

Voir aussi 
 Résumé, critique et commentaire sur Actu-sf
 Résumé, critique et commentaire sur Sceneario.com
 Résumé, critique et commentaire sur un autre site spécialisé

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2010